ФК Осогово може бити

 ФК Осогово Кочани, фудбалски клуб из Кочана у Македонији
 ФК Осогово (Крива Паланка), фудбалски клуб из Криве Паланке у Македонији